Som, férfikeresztnév
Biológia
 som, Cornus növénynemzetség
 Húsos som, somfélék családjába tartozó elterjedt cserje, termése élénkpiros színű
 Veresgyűrű som, somfélék családjába tartozó elterjedt cserje, termése kékesfekete színű
Földrajz
 Som, település Somogy megyében
 Som-hegy, magaslat a Pilis hegység középső részén